Naitō bezeichnet:
 einen Stadtteil von Shinjuku
 einen Stadtteil von Kokubunji (Tokio)
 einen Stadtteil von Kamigyō-ku (Kyōto)

Naitō ist der Familienname des Klans Naitō (Klan):
 Naitō Genzaemon (Samurai)
 Naitō Ienaga (Daimyō)
 Naitō Kiyokazu (Daimyō)
 Naitō Kiyonaga (Samurai)
 Naitō Nobuatsu (Daimyō)
 Naitō Nobuchika (Daimyō)
 Naitō Nobunari (Daimyō)
 Naitō Yukiyasu (christlicher Samurai)

Naitō ist der Familienname folgender Personen:

 Chiaki Naitō (* 1952; Geburtsname von Chiaki Mukai); japanische Astronautin
 Daisuke Naitō (* 1974), japanischer Boxer
 Eiko Naitō (bürgerlicher Name von Eiki Eiki); japanische Mangaka
 Jun Naitō (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Keisuke Naitō (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Naitō Katsutoshi (1895–1969), japanischer Ringer und Judoka
 Mami Naitō (* 1986), japanische Badmintonspielerin
 Masahisa Naitō (Manager)
 Masamitsu Naitō (Politiker)
 Masato Naitō (Hürdenläufer)
 Masatoshi Naitō (Photograph)
 Naoki Naitō (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Naruyuki Naitō (* 1967), japanischer Fußballspieler
 Nobuhiro Naitō (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Ramsey Ann Naito, US-amerikanische Filmproduzentin
 Ryō Naitō (Synchronsprecher)
 Naitō Tachū (1886–1970), japanischer Architekt, Ingenieur und Hochschullehrer
 Tadayuki Naitō (Photograph)
 Tetsuya Naitō (* 1982), japanischer Wrestler
 Tomoyasu Naitō (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Naitō Torajirō (1866–1934), japanischer Historiker und Sinologe
 Naitō Toyomasa (Bildhauer)
 Yamato Naito (* 2004), japanischer Fußballspieler
 Yasuhiro Naitō  (* 1967), japanischer Mangaka, siehe Yasuhiro Nightow
 Yōhei Naitō (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Yūki Naitō (* 2001), japanische Tennisspielerin